Sankeshu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sankeshu (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Sankeshu (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar